4. Mistrzostwa Świata w Judo odbyły się w dniach 14–17 października 1965 w Rio de Janeiro (Brazylia). Rywalizowali na nich tylko mężczyźni.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Linki zewnętrzne 
 Rezultaty mistrzostw na stronie www.judoinside.com

Mistrzostwa świata w judo
1965 w sporcie
Brazylia w XX wieku
Sport w Rio de Janeiro
Judo w Brazylii